Girls Will Be Girls – cortometraggio del 1920 prodotto dalla Jolly Comedies
Girls Will Be Girls – cortometraggio del 1924 diretto da Edward Laemmle
Girls Will Be Girls – film del 2003 diretto da Richard Day